Язевка — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 203 км по левому берегу реки Чузик. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Кеть до впадения реки Васюган, речной подбассейн реки — Кеть. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Реки Парабельского района
Реки Кедрового
Притоки Чузика